Klement Salvátor Habsbursko-Lotrinsko-Altenburský : Clemens Salvator Leopold Benedikt Antonius Maria Joseph Ignatius von Österreich (6. října 1904, zámek Wallsee, Dolní Rakousy – 20. srpna 1974, Salcburk) byl rakouský arcivévoda pocházející z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl osmým potomkem arcivévody Františka Salvátora a arcivévodkyně Marie Valerie, dcery císaře Františka Josefa I.

Arcivévoda Klement Salvátor byl od roku 1930 ženatý s hraběnkou Alžbětou Rességuier de Miremont (1906–2000). O rok později si nechal se svolením dolnorakouské zemské rady změnit své jméno na „Klement Salvátor Altenburský“. Podobný krok učinil později také jeho bratranec žijící ve Švédsku, Karel Albrecht.

Potomci 
Z morganatického manželství Klementa Salvátora se narodilo devět dětí nosících od roku 1949 titul princové a princezny z Altenburgu:
 Marie Valérie, princezna z Altenburgu (* 1931)
 Klement Maria František, princ z Altenburgu (* 1932)
 Jiří Adam, princ z Altenburgu (* 1933)
 Petr Bedřich, princ z Altenburgu (1935–2008)
 Kryštof Teodor, princ z Altenburgu (1937–2008)
 Alžběta Kristiána, princezna z Altenburgu (*1938)
 František Josef, princ z Altenburgu (* 1941)
 Mikuláš Gottfried, princ z Altenburgu (*1942)
 Jan Maria Karel, princ z Altenburgu (* 1947)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Klement Salvátor na stránkách The Peerage
 Toskánští Habsburko-Lotrinkové na str. Genealogie eu.web

Klement Salvátor
Klement Salvátor
Klement Salvátor
Klement Salvátor
Pohřbení v Rakousku
Narození 6. října
Narození v roce 1904
Úmrtí 20. srpna
Úmrtí v roce 1974
Muži